Antonia este un prenume feminin, echivalentul feminin al numelui masculin Anton sau Antoniu. Se poate referi la:

 Antonia Gordiana Sempronia, nobilă din Roma antică
 Oricare din femeile din familia Antonius a Romei antice
 Antonia Iacobescu (n. 1989), fotomodel și cântăreață română
 Antonia Părvanova, politiciană bulgară
 Antonia Prebble, actriță neozeelandeză
 Maica Antonia, călugăriță americană

Monarhi, principese
 Antonia de Balzo, regina consoartă a Siciliei
 Prințesa Antonia de Württemberg
 Maria Antonia de Austria (1669-1692)
 Maria Antonia de Bavaria (1724-1780)
 Sofia Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel (1724-1802)
 Maria Antonia a Spaniei (1729-1785)
 Prințesa Maria Antonia de Neapole și Sicilia (1784-1806)
 Maria Antonia Koháry (1797-1862)
 Prințesa Maria Antonia a celor Două Sicilii (1814-1898)
 Prințesa Antónia a Portugaliei (1845-1913)
 Maria Antónia a Portugaliei (1862-1959)
 Prințesa Antonia a Luxemburgului (1899-1954)
 Prințesa Antonia a Prusiei

Vezi și 
 
 Anton sau Antoniu
 Sfântul Anton